Angelo Antonio Frari – medico italiano
 Giuseppe Frari – medico italiano
 Luigi Frari – politico italiano
 Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari – chiesa di Venezia